Škoda 33E je tovární označení pro elektrické lokomotivy, které České dráhy provozují pod dvěma samostatnými řadami:

 řada 110 (do roku 1987 E 458.0) – prototypy (Škoda 33E0) a první série (Škoda 33E1), provozována pod napájecí soustavou 3 kV (výroba 1972–1973, 52 ks)
 řada 113 (do roku 1987 E 426.0) – druhá série (Škoda 33E2), provozována pod napájecí soustavou 1,5 kV (výroba 1973, 6 ks)